Termenul „Prepeliță” sau „Prepelița” se poate referi la:

Prepeliță (Coturnix coturnix) singura singura specie de păsări migratoare dintre galinacee din România
 Prepelița, Sîngerei, localitate din raionul Sîngerei, Republica Moldova
Andrei Prepeliță (n. 1985), un fotbalist român care a evoluat la clubul FC Steaua București

Vezi și

Prepeleac 
 Râul Prepeleac
 Dănilă Prepeleac, poveste scrisă de Ion Creangă